Кёппёх-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Производное от  көппөх ‘мох (лесной, водяной)’

 Кёппёх-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Колыма, юго-восточнее  оз.Багылла, Республика Саха (Якутия), координаты 68°02’с. ш. 156°20’в. д..
 Кёппёх-Кёлюе — озеро, на правом берегу среднего течения р.Алазея, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21’с. ш. 153°18’в. д..

Литература 
Дамбуев И.А. К вопросу о нормализации употребления буквы ё в российской топонимии // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 239–262. С.257.

Примечания

См. также 
 Кёппёх
 Кёппёхтех
 Кёппёхтёх-Юряге